Isla Observatorio (spanisch für „Sternwarteninsel“) ist der Name folgender Inseln:

 Insel in der Gruppe Islas Año Nuevo in Argentinien, siehe Islas Año Nuevo#Isla Observatorio
 argentinischer Name der Gammainsel in der Antarktis